IBSA puede hacer referencia a:

 International Blind Sports Federation, la federación que organiza los deportes para ciegos.
 Foro Trilateral IBSA, una asociación política y estratégica entre India, Brasil y Sudáfrica.
 Impresora Bética SA, antigua empresa editora española.
 Interstate Batteries, una compañía de Estados Unidos. 
 International Bible Students Association, una organización de caridad del Reino Unido.